Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Хасково (Хасково) и Спартак (Плевен). Актуален шампион е Локомотив (София).

Класиране

Северна „Б“ РФГ 

 1. Михайловград – днес град Монтана;
 2. Толбухин – днес град Добрич;

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 „Футболът в Русе“, Юлиян Костов.

 2. Толбухин – днес град Добрич;

7